Dorothée de Brandebourg peut faire référence à:
 Dorothée de Brandebourg (1420-1491), fille de Frédéric  de Brandebourg et femme d'Henri IV de Mecklembourg
 Dorothée de Brandebourg-Kulmbach (1430-1495)
 Dorothée de Brandebourg (1446-1519), fille de Frédéric  de Brandebourg et femme de Jean  de Saxe-Lauenbourg
 , fille d'Albert III Achille de Brandebourg, abbesse à Bamberg

Homonymie dynastique